Neochaetospora är ett släkte av svampar. Neochaetospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neochaetospora